Piezasteria är ett släkte av skalbaggar. Piezasteria ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Piezasteria